Dionysiusflut bezeichnet:

 Erste Dionysiusflut, zwei schwere Sturmfluten am 9. Oktober 1374 und vom 8. bis 10. Oktober 1375 in der Nordsee mit schweren Zerstörungen zwischen Flandern und der Weser
 Zweite Dionysiusflut, eine Sturmflut am 9. Oktober 1377 in der Nordsee mit schweren Zerstörungen zwischen Flandern und der Weser